Dario Bonetti (1961-), footballeur italien
 Elena Bonetti (1974-), femme politique italienne
 Eugenia Bonetti (1939-), religieuse italienne de l'ordre de la Consolata
 Massimo Bonetti (1951-), acteur italien
 Mattia Bonetti (1952-), designer et photographe suisse
 Pascal Bonetti (1884-1975), poète et journaliste français
 Peter Bonetti (1941–2020), footballeur anglais
 Sébastien Bonetti (1977-), joueur de rugby français.

Divers 
 Tequila et Bonetti, série télévisée américaine.